Galpin fait référence à :
 Galpin Auto Sports,  marque d'une équipe du garage de tuning de l'émission Pimp My Ride.
  dans le comté de Hennepin aux États-Unis.
 , une entreprise britannique.

 , homme de records.
 , enseignant et compositeur américain.
 Auguste Galpin, homme politique français.
 Barbara Galpin, journaliste américaine.
 , botaniste sud-africain.
 , religieux et musicologue.
 Gaston Galpin, homme politique français.
 , homme politique et avocat américain.
 , first-class cricket.
 , footballeur australien.
 , activiste américain.
 , industriel britannique.